Jorge Piotti (n. 1940) – ex calciatore argentino
 Luigi Piotti (1913-1971) – pilota automobilistico e imprenditore italiano
 Ottorino Piotti (n. 1954) – ex calciatore e dirigente sportivo italiano